Rüding bzw. von Rüding ist der Familienname folgender Personen:

 Egid von Rüding (1814–1867), Kreisrat im Großherzogtum Hessen
 Johann Georg Manuel Ignaz Rüding (1749–1809), hessischer Amtmann
 Peter Josef von Rüding (1783–1863), Land- und Kreisrat im Großherzogtum Hessen